Een agonist kan zijn:

 Agonistische spier, een spier die een agonistische, meestal buigende beweging veroorzaakt. Deze beweging is tegenovergesteld aan de antagonistische, strekkende beweging.
 Agonist (biochemie), een signaalmolecuul dat bij binding aan een receptor een biologisch proces activeert.

Zie ook 
 Antagonist